Příjmení Meindl nosí více různých osob:

 Eva Meindl – rakouská operní pěvkyně
 Florian Meindl – rakouský DJ
 Georg Meindl (1807–1873) – rakouský politik německé národnosti, roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Josef Meindl (1841–1899) – rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti